Râul Alb se poate referi la:

Râul Alb, Bârzava
Râul Alb, Dâmbovița
Râul Alb, Groșeni
Râul Alb, Strei
Râul Alb, Timiș
 Apa albă, râul care traversează paradisul în mitologia slavă

 Râul Alba

Vezi și 
 Alb (dezambiguizare)

 Râul Albac (dezambiguizare)
 Râul Albele (dezambiguizare)
 Râul Albești (dezambiguizare)
 Râul Izvorul Alb (dezambiguizare)

Toponime românești